Brentwood peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 Brentwood, communauté de la Nouvelle-Écosse.
 Brentwood Bay, ville de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Brentwood, quartier de la ville de Los Angeles (Californie) ;
 , ville de Californie à l'est de San Francisco ;
 Brentwood, une ville du comté de Saint-Louis, dans le Missouri.
 Brentwood, ville du New Hampshire ;
 Brentwood, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Brentwood, ville du Maryland ;
 Brentwood, borough du comté d'Allegheny en Pennsylvanie ;
 Brentwood, ville du Tennessee.

Royaume-Uni 
 , principale ville du district de Brentwood, dans l'Essex (Angleterre).

Autres 
 Brentwood, série télévisée américaine produite par Aaron Spelling et diffusée en 1997.

Homonymie de toponyme